Министър-председателят на Австралия е глава на правителството на Австралия.

От 23 май 2022 г. министър-председател е Антъни Албанезе.

Списък на министър-председателите на Австралия от 1983 г. 

Политика на Австралия